Херкимер има више значења:
 Округ Херкимер (Њујорк)
 Херкимер (Њујорк)